Паллада — дочка Тритона, а також найвідоміший з епітетів богині Афіни
 Паллада — астероїд

Кораблі 
 «Паллада» — фрегат російського військового флоту
 «Паллада» — російський панцеропалубний крейсер
 «Паллада» — російський панцерний крейсер
 «Паллада» — сучасний російський навчальний фрегат

Літературні твори 
 «Фрегат «Паллада»» — цикл нарисів І. О. Гончарова

Див. також 
 Паллант
 Паллас